

Personaggi immaginari 
 Shiro – personaggio del manga/anime Crayon Shin-chan
 Shiro – personaggio del manga Blazer Drive
 Shiro Takiki – personaggio del manga/anime Mila & Shiro, due cuori nella pallavolo
 Kamui Shirou – personaggio del manga e anime X
 Kenshiro – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
 Shirogane "Shiro" Takashi – personaggio di Voltron: Legendary Defender
Shiro Emiya – personaggio della visual novel Fate/stay night
Shiro – personaggio di No Game No Life

Altro 
 Shiro – nome proprio di persona giapponese
 Shiro Chronicle – album dei Plastic Tree
 Shiro alga carta – carta prodotta con le alghe in eccesso della Laguna di Venezia in parziale sostituzione di cellulosa
 Lo shiro è un piatto della cucina etiope ed eritrea